Натуральне число 179
 179 рік до нашої ери
 179 рік нашої ери